Юрий Николаевич Павлов:
 Павлов, Юрий Николаевич (1922—2003) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Павлов, Юрий Николаевич (род. 1923) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.